

Miejscowości na Ukrainie
 Hranitne (obwód dniepropietrowski)
 Hranitne (obwód dniepropietrowski)
 Hranitne (obwód mikołajowski)
 Hranitne (obwód rówieński)
 Hranitne (obwód tarnopolski)
 Hranitne (obwód żytomierski)